Francesc Ferrer (pintor) (segle XIV-segle XV), pintor perpinyanès deixeble de Pere Baró
 Francesc Ferrer (poeta), poeta valencià del  autor de Lo conort
 Francesc Ferrer Ferret (Vilanova i la Geltrú, 1847 - 1920), escriptor i periodista 
 Francesc Ferrer i Gironès (1935-2006), historiador, polític i escriptor català
 Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909), pedagog català
 Francesc Ferrer Pastor (La Font d'En Carròs (La Safor) 1918 - València 2000), lexicògraf valencià
 Francesc Ferrer i Solervicens (1885-1943), metge català, catedràtic de Patologia Mèdica.